Zeitwende ist der Titel folgender Zeitschriften:

 Zeitwende. Schriften zum Aufbau neuer Erziehung, von 1921 bis nach 1929 in Jena bei Diederichs erschienenes Periodikum
 Zeitwende. Kultur, Kirche, Zeitgeschehen, 1925 bis 2010 erschienene Zeitschrift mit wechselndem Zusatz wie Wissenschaft, Kultur, Kirche sowie Monatsschrift und Die neue Furche, ab 2002 auch CA & ZW

Siehe auch:
 Zeitenwende